Avcıpınarı ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Avcıpınarı (Saimbeyli), Ortschaft im Landkreis Saimbeyli der türkischen Provinz Adana
 Avcıpınarı (Yıldızeli), Ortschaft im Landkreis Yıldızeli der türkischen Provinz Sivas